Infidel – videogioco del 1983
 Infidel – album di Muslimgauze del 1994
 Infidel – film del 2020 diretto da Cyrus Nowrasteh
 Infidel – romanzo di Ted Dekker del 2007

Pagine correlate 
 The Infidel